Метрополітен ( — «міський», «що належить місту, метрополії»):

 Метрополітен, скорочено метро́ — вид міського транспорту
 Метрополітен-музей — художній музей у Нью-Йорку, заснований у 1870 році; один з найбільших музеїв світу
 Метрополітен-опера — оперний театр у Нью-Йорку, заснований 1880 році
  — театральна будівля, збудована в Линкольн-центрі в 1963—1966 роках за проектом архітектора 
 «Метрополітен» — американський кіномюзикл 1935 року

Див. також 
 Метрополія
 Метрополіс (значення)
 Метрополь